O Club Cricaré é um clube de remo brasileiro, extinto, localizado na cidade de São Mateus, do estado no Espírito Santo.

História

Na década de 1930 foi fundado, por um grupo de amigos, o Club Cricaré. Os atletas treinavam no Rio São Mateus, em duas embarcações do tipo Iole. Cada embarcação possuía quatro remadores e um padrão, que cuidava do leme.

Cricaré
Esporte de São Mateus (Espírito Santo)